Ein Stützkörper ist allgemein ein Bauteil, das eine lastabtragende oder formgebende Wirkung hat. Unter anderem gibt es Stützkörper in diesen Bereichen:

Stützkörper (Wasserbau), Bestandteil eines Dammes zur Einleitung der auf ihn wirkenden Kräfte
Stützkörper (Böschung), eine Bodenverbesserung rutschgefährdeter Böschungen durch Injektionen oder Zugabe von Zement in bestimmten räumlichen Abständen (Stützkörperverfahren zur Böschungssicherung)

Siehe auch:
 Stützbauwerk